Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn 2011/2012 – 56. edycja najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski na rok 2012, a także drużyn, które uzyskają prawo występu w europejskich pucharach w sezonie 2012/2013 oraz zespołów, które zostaną relegowane do I ligi polskiej sezonu 2012/2013. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z fazą play-off, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 12 klubów sportowych.

Sponsorem tytularnym rozgrywek było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, stąd ich marketingowa nazwa brzmiała PGNiG Superliga Mężczyzn.

Drużyny 

Uwagi:
 Nielba Wągrowiec utrzymała się w Superlidze po wygranych barażach z Gwardią Opole.

Hale

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela

Wyniki

Play-off

Miejsca 9-12

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Baraż o Superligę 
W barażowym dwumeczu o awans do Superligi 2012/2013 zmierzyły się: 3 drużyna I ligi 2011/2012 (Czuwaj Przemyśl) i 10 zespół Superligi 2011/2012 (Nielba Wągrowiec). Gospodarzem pierwszego spotkania był pierwszoligowiec. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna, która miała lepszy bilans po dwóch meczach.

 Czuwaj Przemyśl, jako zwycięzca barażowego dwumeczu (na skutek większej liczby bramek zdobytych na wyjeździe), awansował do Superligi polskiej sezonu 2012/2013.
 Nielba Wągrowiec, jako przegrany barażowego dwumeczu (na skutek mniejszej liczby bramek zdobytych na wyjeździe), spadła z Superligi do I ligi polskiej na sezon 2012/2013.

Klasyfikacja strzelców 

Źródło: zprp.pl

Statystyki

Transfery

Sędziowie 
Pary sędziowskie, które prowadziły mecze w sezonie 2011/2012:
 Marek Baranowski (Warszawa), Bogdan Lemanowicz (Płock)
 Krzysztof Bąk, Kamil Ciesielski (Zielona Góra)
 Wojciech Bosak, Mirosław Hagdej (Sandomierz)
 Joanna Brehmer (Mikołów), Agnieszka Skowronek (Chorzów)
 Grzegorz Budziosz (Chęciny), Tomasz Olesiński (Kielce)
 Grzegorz Christ (Wrocław), Tomasz Christ (Świdnica)
 Damian Demczuk, Tomasz Rosik (Lubin)
 Igor Dębski, Artur Rodacki (Kielce)
 Cezary Figarski, Dariusz Żak (Radom)
 Marek Góralczyk (Świętochłowice), Grzegorz Młyński (Zwoleń)
 Mariusz Kałużny, Tomasz Stankiewicz (Opole)
 Paweł Kaszubski, Mirosław Majchrowski (Gdańsk)
 Paweł Kaszubski, Piotr Wojdyr (Gdańsk)
 Michał Kopiec (Siemianowice Śląskie), Marcin Zubek (Bytom)
 Rafał Krawczyk (Łaziska Górne), Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)
 Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (Płock)
 Robert Leszczyński, Marek Strzelczyk (Gdańsk)
 Mirosław Majchrowski, Piotr Wojdyr (Gdańsk)
 Łukasz Niedbała (Szczecin), Jakub Szwedo (Osina)
 Sebastian Patyk, Rafał Salwowski (Warszawa)
 Sebastian Pelc, Jakub Pretzlaf (Rzeszów)
 Rafał Puszkarski, Arkadiusz Sołodko (Legionowo)
 Andrzej Rajkiewicz, Jakub Tarczykowski (Szczecin)
 Ireneusz Szumański (Niewiesze), Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Superliga na stronie ZPRP
 

Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn (2011/2012)